Желіба — українське прізвище, що поширилося з села Поділ Чернігівської області.

Походження 

Існує версія, що прізвище Желіба походить від аналогічного прізвиська, яке утворено двох українських слів: прикметника «Желі» — «жалісливий» і стародавнього праслова «ба» — «душа». Відповідно, буквально прізвисько Желіба означає «жаліслива душа».

За іншою версією це прізвище походить від дієслова «желіпати» — кричати, сваритися, голосно плакати, ревти («желіпало» — крикун). Крім того, на Чернігівщині «желіпати» означає «повільно їсти».

Відомі носії 

 Желіба Борис Миколайович ( 1949) — білоруський вчений-економіст, аналітик, доктор економічних наук, професор
 Желіба Володимир Іванович ( 1934) — радянський і український політичний діяч, дипломат
 Желіба Олександр Володимирович ( 1975) — український геральдист, педагог
 Желіба Микола Дмитрович ( 1945) — український медик, доктор медичних наук, професор
 Желіба Тамара Данилівна ( 1946) – майстриня традиційного народного мистецтва, народна майстриня.

Топоніми 
Від призвища «Желіба» походить топонім «Желібівський». Хутір Желібівський протягом 1797—1861 носив назву в честь прізвища першопоселенця. Пізніше змінив назву в честь імені.

Посилання 

 Походження прізвища Желіба 
 Центр генеалогічних досліджень

Примітки 

Українські прізвища